Harald Christiaan Frederik (Charlottenlund, 8 oktober 1876 - Kopenhagen, 30 maart 1949) was een Deense prins uit het huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Hij was het vierde kind en de derde zoon van koning Frederik VIII van Denemarken en diens vrouw Louise van Zweden.

Zelf trouwde hij in Glücksburg op 28 april 1909 met Helene Adelheid van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, dochter van hertog Frederik Ferdinand van Sleeswijk-Holstein en diens vrouw Caroline Mathilde.

Nakomelingen
Harald en zijn echtgenote Helene Adelheid kregen de volgende kinderen:
Feodora (1910-1975), gehuwd met haar neef Christiaan van Schaumburg-Lippe (1898-1974), zoon van Louise Caroline van Denemarken
Caroline Mathilde (1912-1995). Zij huwde in 1933 haar volle neef Knoet Christiaan (1900-1976)
Alexandrine Louise (1914-1962) 
Gorm Christiaan (1919-1991)
Olaf Christiaan (1923-1990).

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Denemarken)